

Cinema 
Il giorno del giudizio – film del 1971 diretto da Mario Gariazzo e Robert Paget
Il giorno del giudizio – film del 1994 diretto da Nello Rossati
Il giorno del giudizio (Doomsdayer) – film del 2000 diretto da Michael J. Sarna
Doomsday - Il giorno del giudizio (Doomsday) – film del 2008 diretto da Neil Marshall

Fumetti 
Il giorno del giudizio – fumetto del 1995 scritto da Ricardo Barreiro e disegnato da Francisco Solano López.
Il giorno del giudizio – fumetto crossover della DC Comics scritto da J.M. Dematteis e Geoff Johns e disegnato da Matthew Dow Smith e Mark Pajarillo (1999)

Letteratura 
Il giorno del giudizio – romanzo di Giovanni Battista Angioletti del 1927
Il giorno del giudizio – romanzo di Salvatore Satta del 1977
Il giorno del giudizio (Day of Judgement) – romanzo di Jack Higgins del 1978

Musica 
Il giorno del giudizio – album dei Woptime del 2001